Lehmensick ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Lehmensick (1898–1984), deutscher Erziehungswissenschaftler und Reformpädagoge
 Rudolf Lehmensick (1899–1987), deutscher Zoologe, Parasitologe und Hochschullehrer